III. Erik dán király (1104–1146)
III. Erik norvég király (1382–1459), VII. Erik néven dán király
III. Erik svéd király (814–850)